Pichincha bezeichnet:

 Pichincha, Vulkan in Ecuador
 Provinz Pichincha, Provinz in Ecuador
 Kanton Pichincha, Kanton in Ecuador
 Pichincha (Manabí), Ort in Ecuador

 Pichincha (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Pichincha (Rosario), Stadtteil der argentinischen Stadt Rosario